

Codici 
 SEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Penn Valley, Selinsgrove (Pennsylvania), Stati Uniti

Società
Society of Exploration Geophysicists, creatrice dello standard SEG-Y

Altro
Supplementum Epigraphicum Graecum